Подлипье — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав Спицинской волости Гдовского района.

Расположена на восточном побережье Раскопельского залива Чудского озера, в 9 км к юго-западу от волостного центра Спицино и в 37 км к югу от Гдова.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляет 45 человек.

История 
Впервые упоминается в писцовой книге 7093-7095 (1585-1587) годов письма Григория Ивановича Мещанинова-Морозова и Ивана Васильевича Дровнина при описании Моцкой губы Гдовского уезда как пустошь Подлипье у Чютцкого озера. 
«За Иваном, да за Григорьем, да за Ондреем за Ивановыми детми Перетрутова [...].Да за Иваном же з братьею: во лготе пус. Подлипье у Чютцкого озера, всего 2 пустоши, а сошного писма во лготе пол пол пол чети сохи, а лготы дано до лета 7000 седмаго апреля по первое число.»''

Ссылки 
 Сайт Гдовского района. Спицинская волость

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района